

Geografia 
Stati Uniti
 Waves –  census-designated place (CDP) della contea di Dare, nella Carolina del Nord

Cinema 
 Waves – film del 2019 diretto da Trey Edward Shults

Musica 
 Waves – gruppo musicale neozelandese
 Katrina and the Waves – gruppo rock inglese
 Waves – album di Charles Lloyd del 1972
 Waves – album dei Jade Warrior del 1976
 Waves – album di Sam Rivers del 1978
 Waves – album di Terje Rypdal del 1978
 Waves – album dei Katrina and the Waves del 1986
 The Waves – singolo di Elisa del 2004
 Waves – singolo di Mr Probz del 2013
 Waves – album di Chanel West Coast del 2015
 Waves – singolo di Dean Lewis del 2016
 Waves – album di Rachel Platten del 2017
 Waves – singolo di Normani del 2018

Sigle 
WAVES – corpo militare ausiliario della United States Navy

Sport
Waves Sanremo – squadra di football americano di Sanremo
Oregon Waves – società di pallacanestro statunitense